Zsoldos Benő (1847–1919) filológus
 Zsoldos Benő (1875–1943) járásbíró